Hardboiled (engl. hart gekocht) bezeichnet:

 Hardboiled Detective, eine Figur des angloamerikanischen Kriminalromans.
 Hard Boiled, US-Actionfilm von John Woo von 1992.
 Hard Boiled (Comic), US-Comic
 Hard-Boiled Wonderland und das Ende der Welt, japanischer Roman von 1985